Коцаба, Руслан Петрович — украинский оппозиционный журналист, блогер, общественный деятель, политзаключённый.
 Виктор (Коцаба) — архиерей Украинской православной церкви, епископ, Барышевский, викарий Киевской епархии.